În geometrie o pavare apeirogonală este o teselare a planului euclidian, a planului hiperbolic, sau a altor spații bidimensionale cu apeirogoane. Pavările de acest tip sunt:
 pavare apeirogonală de ordinul 2, pavare euclidiană a două semispații;
 pavare apeirogonală de ordinul 3, pavare hiperbolică cu 3 apeirogoane în jurul unui vârf;
 pavare apeirogonală de ordinul 4, pavare hiperbolică cu 4 apeirogoane în jurul unui vârf; 
 pavare apeirogonală de ordinul 5, pavare hiperbolică cu 5 apeirogoane în jurul unui vârf;
 pavare apeirogonală de ordinul 6, pavare hiperbolică cu 6 apeirogoane în jurul unui vârf;
 pavare apeirogonală de ordin infinit , pavare hiperbolică cu un număr infinit de apeirogoane în jurul unui vârf.

Vezi și 
 Antiprismă apeirogonală
 Prismă apeirogonală
 Apeiroedru